Фингерборд ( <  «палец» +  «доска») — уменьшенная копия (в масштабе примерно 1 к 8) скейтборда, предназначенная для катания на пальцах и выполнения трюков, идентичных скейтборду, дома.

История появления
Существует несколько версий появления фингерборда. Ниже приведена наиболее распространенная:

В конце 1970-х годов Robert Lance Mountain изобрел новое развлечение Fingerboard. В 1985 году Lance Mountain написал статью «Как сделать фингер-скейтборд» в журнале TransWorld’s SKATEboarding, что и дало старт новому популярному хобби. Конечно, первые фингерборды сильно отличались от нынешних. Сейчас такие фингеры называют олд-скульными («old-school», дословно «старая школа») — они имеют большое сходство с первыми фингербордами.

А сам фингербординг () начался в 1998 году в Калифорнии. Утверждается, что появлению на свет первой миниатюрной доски поспособствовала плохая погода. Юный скейтер из Калифорнии — Стивен Эшер (Steven Asher), вынужденный остаться дома из-за дождя, смастерил маленькое подобие скейтборда, сделал из подручных материалов подвески, колёса и даже нанёс на свой фингер-скейтборд графику. Катался он на нём указательным и средним пальцами и делал те же трюки, что и на настоящем.

Питер Эшер, отец Стивена, был ветераном игрушечной индустрии на тот момент. Идея сына ему понравилась, так как скейтбординг уже набрал популярность в США, и такое развлечение могло прийти по душе калифорнийским подросткам. Так появились фингерборды Tech Deck.

Начиная с 1990-х годов крупные производители осознали потенциал этой продукции и начали крупное производство. Компания прошла долгий путь с дождливого калифорнийского дня до нынешних дней, когда продано уже более 50 миллионов фингербордов Tech Deck по всему миру.

Детали и принадлежности фингерборда

Дека (deck) 
Как было сказано выше, доска может быть разных форм и размеров.
Также доски фингербордов разделяют по материалу: пластиковые (TechDeck, My Area, Sbego) — используют новички, но лучше всего выбирать деревянные доски с хорошим конкейвом (канавкой), так как они лучше приспособлены для выполнения трюковых элементов.
Размеры досок бывают разные: ширина от 25-100 мм, а длина от 85-105 мм.
На данный момент существует очень большое количество фирм, изготавливающих деревянные доски для фингерборда

Траки (trucks) 
Подвеска, в свою очередь, состоит из нескольких деталей:
 Платформа подвески ().
 Кингпин — основной болт ().
 Амортизаторы () — бывают разной плотности: твердые, средние и мягкие.
 Прокладки для подвески ()
 Болты и гайки (, ).

На данный момент существует несколько размеров подвесок: 26 мм, 29 мм, 32 мм, 34 мм (любой размер может быть удлинен втулками (спейсерами).
Наиболее популярная фирмы которые производят подвески: Blackriver Trucks, Yellowood, Dynamic, Пользуются популярностью усовершенствованные в ширине (с 29 до 32 миллиметров) подвески Tech Deck лонги.

Колёса (wheels) 
Колёса фингерборда могут быть выполнены из пластика или полиуретана; во многих моделях колёса имеют подшипники.
 Пластиковые колёса фингерборда создают достаточно громкие щелчки при катании и могут треснуть при сильном ударе.
 Полиуретановые колёса более мягкие, меньше шумят при катании. Наличие внутри подшипника уменьшает трение и люфт. Также при катании чувствуется разница между пластиковыми и полиуретановыми колесами.

Самые известные фирмы по производству колес для фингерборда : FlatFace wheels, Winkler wheels ,  Oak wheels , Joycult wheels , 90th wheels

Шкурка (tape) 
Существует два вида шкурки для фингерборда:
 Риптэйп () — неопрен; часто встречается с деревянными комплитами и отдельно; резиновая поверхность мягкая на ощупь, даёт хорошее сцепление с пальцами (легко рвутся различные мягкие риптэйпы; риптэйпы вроде FBS, Blackriver живут намного дольше своих мягких собратьев); часто используется профессионалами.
 Гриптэйп () — наждачная бумага; чаще встречается с пластиковыми комплитами; даёт большую схожесть со скейтбордом, не очень удобен в использовании, при частом катании натирается кожа пальцев и ногти, трудно рвется, долго стирается.

Фингерпарки (fingerparks) 
Фингерпарки это различные приспособления для выполнения на них трюков.
 Рампы — полукруглые фигуры: катание происходит методом вылета и вкатывания (BlackRiver, Turbo, Tech Deck).
 Стрит фигуры — ступени, перила, столы, скамейки и другие уличные препятствия (BlackRiver, Turbo, Tech Deck).
 Парк фигуры — халфпайпы, квотерпайпы, фанбоксы, разгонки, биг эйры, плазы (BlackRiver, MyArea, Turbo, Tech Deck).
 Пул или бассейн: бывает как пластиковым так и бетонным.
 Бетонные фигуры — автоблоки, конкриты, кикеры, боксы и многие другие стритовые  

Со многими парками идут в комплекте фингерборды (Tech Deck, My Area, Sbego) и остальные бюджетные наборы. У BlackRiver, и других более авторитетных компаний, предлагающих деревянные (а не пластиковые) фигуры, комплитов в наборах не имеют.

Ссылки 

 Официальный сайт Tech Deck
 Официальный русскоязычный сайт Tech Deck

Скейтборды
Спортивный инвентарь